Guía de Isora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guía de Isora (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Guía de Isora (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Robotskapade Spanienförgreningar